Меглинское — озеро в Пеновском муниципальном округе Тверской области России.

Расположено на севере Пеновского муниципального округа. Из озера вытекает река Меглинка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу. Речной бассейн — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки), речной подбассейн — Волга до Рыбинского водохранилища, водохозяйственный участок — Волга от истока до Верхневолжского бейшлота.

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100111110000000131.

Примечания 

Озёра Пеновского района